Сантијаго Ивитлан Плумас има више значења:

 Општина Сантијаго Ивитлан Плумас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Ивитлан Плумас (Сантијаго Ивитлан Плумас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику